Flyer kan avse:

 Flyer – pappersblad med ett enkelt budskap, se flygblad
 Wright Flyer I, – ett amerikanskt motordrivet biplan som konstruerades av Bröderna Wright
 Wright Flyer IV – ett amerikanskt dubbeldäckat flygplan konstruerat av flygpionjärerna bröderna Wright
 Flyer (wrestlare) – mexikansk luchador, utövare av lucha libre
 Flyer (segelbåt) – en segelbåt konstruerad av Hans Backman